Cyr est un prénom masculin désuet (peut-être pour son ambiguïté phonétique avec le titre de ). Il se fête à différentes dates selon le saint auquel il se rapporte.

Cyr est aussi un nom de famille.

Étymologie 

Le nom Cyr proviendrait de l'indo-iranien *kúru- « allumé, chauffé (par le feu de l'héroïsme) ». On retrouve le terme en vieux-perse Kurosh, qui signifie désormais « maître » ou « seigneur » puis dans le grec ancien Kyros, et enfin dans le latin Cyrus.

Variantes linguistiques 
En français, Cyrian, Cyrien,  Cyril et Cyrille sont des variantes masculines de Cyr, et Cyria, Cyriane, Cyrianne, Cyrienne et Cyrielle des variantes féminines.

En poitevin-saintongeais, on trouve les variantes Cir, Cire, Ciro, Cirot, Siro et Sirot.

Saints chrétiens

Autres religieux 
 Cyr d'Alexandrie, auteur de Clavis Patrum Græcorum (CPG) 7610-7613
 Cyr de Panopolis, auteur de CPG 5646-5647
 Cyr de Tyane, auteur de CPG 7111 (fragments de commentaires bibliques)

Patronyme 

 Charles Léon Cyr (1878-1920), un homme politique canadien ;
 Camille Cyr-Desmarais (?-), actrice québécoise ;
 Denis Cyr (1961-), un joueur canadien retraité de hockey sur glace ;
 Gilles Cyr (1940-), un écrivain canadien ;
 Louis Cyr (1862-1912), un homme fort canadien ;
 Paul Cyr (1963-2012), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 René Richard Cyr (1958-), acteur et metteur en scène québécois.
 Steve Cyr (1967-), biathlète canadien.

Toponyme 

 Cyr, petite ville de Syrie près de Hiérapolis de Syrie, siège d'un évêché antique ; Théodoret de Cyr en fut évêque ;
 Cyr, forme francisée de Cyrrhus, ville de la Syrie antique ;
 Cyr, ville située dans l’État américain du Maine.

Code 
CYR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Colonia del Sacramento, en Uruguay, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme québécois
Patronyme canadien
Code